The World Is Yours ("il mondo è tuo/vostro" in lingua inglese) può riferirsi a:

Musica 
 The World Is Yours – album di Scarface del 1993
 The World Is Yours – singolo di Nas del 1994, dall'album Illmatic
 The World Is Yours – album di Ian Brown del 2007
 The Wörld Is Yours – album dei Motörhead del 2011
 The World Is Yours – album di Rich the Kid del 2018
 The World is Yours - album dei Caravan del 2007

Altro 
 Scarface: The World Is Yours – videogioco